Руакана — місто в Намібії.
 Руакана — водоспад на річці Кунене.